Phavaraea är ett släkte av fjärilar. Phavaraea ingår i familjen tandspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tandspinnare
Phavaraea